

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 4 podstawowe
 Okręglica – część miasta Kalisz
 Okręglica – część wsi Las Stocki w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Końskowola
 Okręglica – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Okręglica – część wsi Przyszowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Okręglica – część wsi Zbydniów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Okręglica – część wsi Krajno-Parcele w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Okręglica – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
 Okręglica – część wsi Brzeziny w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Okręglica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Okręglica – część wsi Pętkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowiecki m, w gminie Bałtów
 Okręglica – część wsi Kwaszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Okręglica – przysiółek wsi Wolica w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Okręglica – część wsi Linów-Kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Zawichost
 Okręglica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn

Zobacz też 
 Okręglica-Kolonia